Tenisový turnaj WTA Baku Cup 2012 se konal ve dnech 22. až 27. července v ázerbájdžánském Baku – městské tenisové akademii, na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD (175 000 €).

Obhájkyně titulu Ruska Věra Zvonarevová na turnaji nestartovala. Premiérový titul kariéry na okruhu WTA získala dvacetiletá Srbka Bojana Jovanovská, když ve finále zdolala americkou hráčku Julii Cohenovovou po setetch 6–3 a 6–1.

Ženská dvouhra 
  Xenija Pervaková (1. kolo, skreč)
  Alexandra Panovová (semifinále)
  Mandy Minellaová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (vítězka)
  Nina Bratčikovová (čtvrtfinále)
  Akgul Amanmuradovová (1. kolo)
  Eva Birnerová (1. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Kamilla Farhadová
  Varvara Flinková
  Jekatěrine Gorgodzeová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Sacha Jonesová
  Aleksandra Krunićová
  Valeria Solovjevová
  Wang Qiang

 Odhlášení 
z dvouhry
  Tímea Babosová
  Kateryna Bondarenková
  Alizé Cornetová
  Olga Govorcovová
  Anna Tatišviliová

 Skrečovní 
z dvouhry
  Estrella Cabezaová Candelaová
  Noppawan Lertcheewakarnová
  Xenija Pervaková
ze čtyřhry
  Noppawan Lertcheewakarnová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= B Jovanovski
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= L Curenko
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Solovjeva
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= O Savčuk
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=61

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=0r
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Pous Tió
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= A Krunić
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=611
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= A Hlaváčková
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=713
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= N Bratčikova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= E Gorgodze
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Zaniewska
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Svitolina
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= S Jones
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=67
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Panova
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=79
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= B Jovanovski
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= V Solovjeva
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Pous Tió
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= A Krunić
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= N Bratčikova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2= 
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=r
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Zaniewska
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=68
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Panova
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=710
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= B Jovanovski
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= A Krunić
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= N Bratčikova
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Panova
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= B Jovanovski
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= A Panova
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Nina Bratčikovová /  Alexandra Panovová (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Tamarine Tanasugarnová (čtvrtfinále)
  Eva Birnerová /  Alberta Briantiová (finále)
  Irina Burjačoková /  Valeria Solovjevová (vítězky)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2012